У Црној Гори ријеч „грамата“ се везује за руска царска писма. Почетак дипломатских односа између Русије и Црне Горе, везан је за грамату  руског цара Петра Првог Великог, упућену црногорском  владици  Данилу Петровићу, 1711. године, којом га позива да дигне устанак Црногораца против   Османског царства (Русија је већ била у рату). Грамату је на Цетиње донио руски изасланик, пуковник Михаило Милорадовић и капетан Иван Лукачевић. У грамати, Петар Први је обећао Црногорцима: „милост и награду и сваки од вас биће обдарен повластицама нашим по заслугама и жељи вашој“.

Литература:
Група аутора: Историјски лексикон Црне Горе, књига 3 „Daily Press-Вијести“, 2006.

Црна Гора од 1697. до 1784. године